Cosmorama peut faire référence à :
 Cosmorama, commune de l'État de São Paulo, au Brésil,
 Cosmorama, quartier de la ville de Mesquita, dans l'État de Rio de Janeiro, au Brésil,
 Le Cosmorama, ancienne salle de cinéma de la ville suédoise de Göteborg, ouverte de 1908 à 1988,
 Le Cosmorama, salle de cinéma de la ville suédoise de Falköping, inaugurée en 1910.